

Sigle 
 Parti National Breton – antico partito politico francese (1939-1944)
 Parti Nationaliste Breton – antico partito politico francese (1911-1914)
 Partito Nazionalista Basco – partito politico francese e spagnolo
  Patto di Non Belligeranza
 Permodalan Nasional Berhad – azienda malese di gestione di asset

Codici 
 PNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Nacional (TO) (Brasile)
 pnb – codice ISO 639-3 della lingua punjabi occidentale